Distretto di San Lorenzo – distretto di Panama
Distretto di San Lorenzo – distretto del Perù